Apodi kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Apodi (ort), Rio Grande do Norte, 
 Apodi (kommun), Rio Grande do Norte, 

Robotskapade Brasilienförgreningar